A 2007-es férfi vízilabda-világbajnokság sorrendben a 12. volt a férfi világbajnokságok történetében. A tornát Ausztráliában, Melbourne-ben játszották 2007. március 20. és április 1. között. Ezzel egyidőben zajlott az úszó-világbajnokság is.

A tornát Horvátország nyerte, története során először. A magyar csapat ezüstérmes lett.

A vízilabda szabályainak változása miatt a tornán egy negyed 8 perc tiszta játékidőből állt, így egy mérkőzés 32 percig tartott. A büntetők elvégzésének helye a korábbi 4 méter helyett 5 méterre változott.

Lebonyolítás 
A világbajnokságon 16 ország válogatottja vett részt. A csapatokat 4 darab 4 csapatból álló csoportokba sorsolták. A csoportmérkőzések után az első helyezettek közvetlenül az negyeddöntőbe kerültek. A második és harmadik helyezettek keresztbe játszással döntötték el a negyeddöntőbe jutást. A negyeddöntőtől egyenes kieséses rendszerben folytatódtak a küzdelmek.

Csoportok

Eredmények 
A mérkőzések időpontjai helyi idő szerint (UTC+11) vannak feltüntetve.

Csoportkör 
A csoportmérkőzések során dőlt el a csoportbeli helyezés, a győzelemért 2, a döntetlenért 1 pont járt.

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Rájátszás

A 13–16. helyért

A 8 közé jutásért

A 9–12. helyért

Negyeddöntők

Az 5–8. helyért

Elődöntők

Helyosztók

A 15. helyért

A 13. helyért

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Magyar keret

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 2007-es női vízilabda-világbajnokság
 2007-es úszó-világbajnokság

Világbajnokság
F2007